Breszka – regionalnie określenie na łom

Osoby o tym nazwisku:
 Michał Breszka – polski lekkoatleta